«Катафа́лк» () — фильм ужасов режиссёра Джорджа Бауэрса, снятый в 1980 году. Премьера в Канаде состоялась 25 апреля 1980 года, в США — 20 июня 1980 года.

Сюжет 
Решив провести лето в доме, доставшемся в наследство от покойной тётушки, Джейн Харди не знала, что её престарелая родственница активно практиковала чёрную магию. После переезда Джейн начал преследовать загадочный чёрный катафалк, а всё происходящее стало похоже на безумный кошмар. В то же время Джейн знакомится с привлекательным молодым человеком и влюбляется в него. Однако вскоре становится ясно, что между её избранником и водителем катафалка есть какая-то связь.

В главных ролях 
 Триш Ван Девер — Джейн Харди
 Джозеф Коттен — Уолтер Причард
 Дэвид Готрео — Том Саливан
 Дональд Хоттон — преподобный Уинстон
 Мед Флори — шериф Дентон
 Дональд Питри — Люк
 Кристофер Макдональд — Пит
 Перри Лэнг — Пол Гордон

Ссылки 

Фильмы США 1980 года
Фильмы-триллеры США
Фильмы о привидениях
Фильмы ужасов 1980 года
Фильмы ужасов США
Фильмы-драмы США
Фильмы по алфавиту
Фильмы 1980 года
Фильмы ужасов о домах со сверхъестественной силой
Фильмы о демонах
Фильмы о священниках